Denumirea de Brestnița se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Brestnița, un sat în comuna Tervel, regiunea Dobrici;
 Brestnița, un sat în comuna Iablanița, regiunea Loveci.